Looking Ahead! è un album in studio del pianista statunitense Cecil Taylor, pubblicato nel 1959.

Tracce

Collegamenti esterni